Валерио Вирга (; род. 6 июня 1986) — итальянский футболист, полузащитник. Наиболее известен по выступлениям за Рому в Серии A.

Карьера 
Начинал карьеру Вирга в молодёжной академии, и был одним из самых перспективных её игроков; тогда же Вирга получил прозвище «Джаллоросси». Обычно выступал на позиции опорного полузащитника. Дебютировал в Серии А 10 апреля 2005 года в выездном матче лиги против «Удинезе», который завершился ничьей 3:3. Вирга шесть раз выходил на поле шесть раз в сезоне 2004-2005, но так и не забил.

В 2005-2006 годах он был отдан в аренду сначала Палермо, потом — Асколи, однако заигрывался за молодёжный состав. В сезоне 2006-2007 вернулся в Рому.

Свой первый гол за «Рому» Вирга забил в 1/32 Кубка Италии в матче против Триестины 29 ноября 2006. Рома выиграл матч 2:0. 5 декабря 2006 года полузащитник дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против Валенсии; тогда Рома одержала победу 1:0.

В сезоне 2007/08 был арендован клубом Гроссето из серии B. В общей сложности Вирга провёл за "бьянкоросси" 23 матча, однако в стартовом составе появлялся лишь 11 раз. В 2008-09 полузащитник вернулся в состав Ромы, тогда же отыграл матч против Аталанты на Олимпийском стадионе; Рома выиграла 2:0. 2 февраля 2009 года был снова отдан в аренду, на этот раз Новаре из Серии C.

26 августа 2009 года был арендован клубом Козенца.

В сезоне 2010-2011 подписал с Ромой новый контракт до июня 2012 года. Полузащитника не заметили ни Клаудио Раньери, ни Винченцо Монтелла, однако игрок продолжает тренироваться в общей группе.

31 августа 2011 года, в последние часы трансферного рынка, был отдан в аренду клубу Виртус Ланчиано. 31 января 2012 года возвращается в Рим, однако не находит общего языка с тренером Кармине Готьери. Пропускает весь сезон 2012-2013 из-за травмы.

В сезоне 2013-2014 переходит в клуб Априлия из Серии B, за клуб провёл 31 матч, забил 9 голов.

В ноябре 2014 года был подписан клубом Монтеротондо из Eccellenza.

В октябре 2015 дебютирует за Сантию из пятой итальянской лиги. Позднее, в декабре 2015 года был подписан клубом Оменья Кальчо также из пятой лиги. Дебютировал за клуб 13 декабря в выездном матче против клуба Варалло и Помбия.

Статистика

Presenze e reti nei club 
Статистика по состоянию на 29 апреля 2016

Международная 
Дебютировал за молодёжную команду 12 декабря 2006 года в матче против молодёжной сборной Люксембурга, и был заменён в перерыве.

Примечания

Внешние ссылки 
 FIGC (итальянский)

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Рома»